Чжан Бао — китайские фамилия и имя:
 Чжан Бао (предводитель восстания) (кит. 张宝; ? — 184) — один из руководителей восстания Жёлтых повязок. Младший брат Чжан Цзяо.
 Чжан Бао (герой книг Арсеньева) (также Дзен Пау, настоящее имя Чан Гин Чин) — прозвище охотничьего старшины Чан Гин Чина, который с 1880 по 1908 год был начальником дружины, организованной в Уссурийском крае для борьбы с хунхузами. Один из героев произведений В. К. Арсеньева и И. А. Дзюля и снятого по произведениям Арсеньева фильма Акиры Куросавы «Дерсу Узала» (1975). Реально существовавшее лицо.
 Чжан Бао (спортсмен) — китайский спортсмен, бронзовый призёр летних Азиатских игр 1974 года (метание копья).
 Примечания